Le Prix nordique de l'Académie suédoise () est un prix décerné par l'Académie suédoise annuellement depuis 1986.

Le prix est décerné à une personne citoyenne d'un pays nordique.

Récipiendaires

Références 

Prix littéraire en Suède
Académie suédoise